Савка
 Савка () — птица семейства утиных.
 Саука (Савка) — село в Окницком районе Молдавии.
 Савка — деревня, Ибресинский район, Чувашия, Россия.
 Савка — деревня в Эстонии.
 Савка, Андрей (1619—1661) — участник восстания Костки Наперского в 1651 году.
 Савка, Мария Владимировна (род. 1963) — украинский государственный деятель.
 Савка, Остап Владимирович (род. 1947) — советский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника, мастер спорта СССР.
 Савка, Степан Станиславович (род. 1955) — народный артист Украины, артист оригинального жанра.
 Савка, Сергей Степанович (род. 1980) — украинский фокусник и иллюзионист.
 Савка Дапчевич-Кукар (1923—2009) — хорватский политический деятель.